Amparo är ett portugisiskt och spanskt ord som betyder tillflykt, skydd eller beskydd. Det kan syfta på:

 "writ of amparo", "recurso de amparo" eller "juicio de amparo" (se Recurso de amparo)
 Kristin Amparo, en svensk sångare
 Amparo Noguera, en chileansk skådespelare

Platser

Brasilien 

 Amparo (kommun i Brasilien, São Paulo), 
 Amparo (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Amparo (kommun i Brasilien, Paraíba), 

Robotskapade Brasilienförgreningar